Parafia Dobrego Pasterza w Rudach-Rysiach – parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Rudach-Rysiach, znajdująca się w diecezji tarnowskiej, w dekanacie Szczepanów.

Przypisy 

Parafie diecezji tarnowskiej
Parafie pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza
Religia w gminie Szczurowa
Rudy-Rysie